Церква Святої Первомучениці Теклі — парафія і храм греко-католицької громади Пробіжнянського деканату Бучацької єпархії УГКЦ у селі Малі Чорнокінці Чортківського районуТернопільської області.

Історія церкви 
У лоні УГКЦ парафія і церква існувала з XVIII століття.
 
 2 листопада 1888 — канонічна візитація парафії першим Станіславським єпископом Юліаном Пелишом.
 1905 — розпочато будівництво кам'яної церкви, яке завершили 1908 року. Чин освячення храму з благословення владики Станіславської єпархії Григорія Хомишина здійснив Скальський декан о. Петро Міцковський.
 1913 — було придвано бічний престіл Святої Теклі і для парафії уділено відпуст у празник цієї святої.
 1908 — дерев'яний храм продали чи передали до сіл Дубівки чи Швайківці.
 1946—1990 — парафія перебувала в РПЦ.
 1953 — храм розписали, а в 1975 р. встановлено іконостас.
 1990 — парафія і храм повернулися до УГКЦ.
 1994 — парафію відвідав та відправив архієрейську Святу Літургію виходець з села владика Петро Стасюк — єпарх УГКЦ в Австралії.

На парафії діють братства: «Матері Божої Неустанної Помочі», «Апостольство молитви», спільнота «Матері в молитві», Вівтарна та Марійська дружини.

Парохи 

 о. Юрій Лукасевич
 о. Еміліян Маркітич
 о. Іван Мокрилюк
 о. Теодор Гринина
 о. Іван Веселовський
 о. Григорій Филипов
 о. Петро Міцковський
 о. Іван Лабій (1889-?)
 о. Іван Палагіцький (1905—1915)
 о. Епіфаній Теодорович
 о. Євстахій Теодорович
 о. Павло Кришталович
 о. Ярослав Матвіїв
 о. Степан Дармограй
 о. Теодор Лопушинський
 о. Іван Чиж
 о. Володимир Романишин
 о. Павло Мисак
 о. Михайло Левкович
 о. Роман Гончарик
 о. Мирон Драбик
 о. Роман Гончарик (1990—1995)
 о. Василь Семків (1995—1998)
 о. Зиновій Пасічник (1998—1999)
 о. Віталій Паламар (від 1999 — адміністратор, а з 2006 — парох парафії донині)
</div>

Джерела

Посилання 
 

Церкви Бучацької єпархії УГКЦ
Церкви Чортківського району
Церкви Святої Теклі
Культові споруди, побудовані 1908
1908 у християнстві
Засновані в Україні 1908